Caloecus är ett släkte av skalbaggar. Caloecus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Caloecus